Die Economist Intelligence Unit, auch abgekürzt als EIU, ist ein Unternehmen, das Teil der The Economist Group ist und dessen Arbeit eng mit der Wochenzeitung The Economist verbunden ist. Die Haupttätigkeiten der EIU sind Bereitstellung von Prognose- und Beratungsdiensten durch Forschung und Analyse, z. B. monatliche Länderberichte, Fünfjahres-Wirtschaftsprognosen, Länder-Risikodienstberichte und Vorhersagen über einzelne Industriezweige. Die daraus entstehenden Daten sind auch auf der kostenpflichtigen Website des Unternehmens abrufbar. Das Unternehmen unterhält Büros in 24 verschiedenen Ländern.

Die EIU ist auch für die Ermittlung verschiedener Rankings und Indizes bekannt. Darunter sind unter anderem der Where-to-be-born Index, das Global Liveability Ranking und der Demokratieindex. Bereiche, auf die sich die Forschung besonders konzentriert, sind Konsumentenverhalten, Gesundheitswesen, Public Policy und China. Zu den Klienten der EIU gehören Rio Tinto, Du Pont und der National Health Service.

Geschichte
Die EIU wurde 1946 ins Leben gerufen und bietet seit dem Analysen, Bereitstellen von Marktdaten- und Prognosen und Beratung für Unternehmen und Regierungen an. 1986 verschmolz es 
mit der ehemaligen Business International Corporation, ein britisches Beratungsunternehmen, das von der Economist Group übernommen wurde.

Im Dezember 2012 erwarb die EIU das Spart-up Bazian, die sich auf die Analyse und Bereitstellung klinischer Nachweise zu Gesundheitsdiensten, Behandlungen und Gesundheitstechnologien spezialisiert hat, um die klinische Wirksamkeit und das Preis-Leistungs-Verhältnis zu bewerten.

Im April 2012 erwarb die EIU Clearstate, ein Marktforschungsunternehmen, das maßgeschneiderte strategische Beratungs- und Primärforschungslösungen speziell für die Bereiche Gesundheitswesen und Biowissenschaften im asiatisch-pazifischen Raum anbietet. Clearstate wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Im November 2015 startete die EIU in Zusammenarbeit mit Canback den Market Explorer. Es ist ein Online-Tool, mit dem Märkte in verschiedenen Ländern und Städten auf der ganzen Welt nach den besten Standorten für ein Produkt oder eine Dienstleistung durchsucht werden können.

Weblinks 
 The Economist Intelligence Unit
 Bazian
 Clearstate

Einzelnachweise 

Dienstleistungsunternehmen (London)
Gegründet 1946
Beratungsunternehmen (Vereinigtes Königreich)